

Patronyme 

 Jacques Nicolas Belin de Ballu (1753-1815), conseiller à la cour des monnaies et helléniste français ;
 Théodore Ballu (1817-1885), architecte et peintre français ; 
 Albert Ballu (1849-1939), architecte français, fils de Théodore ;
 Roger Ballu (1852-1908), homme politique français, fils de Théodore ;
 Guillaume Ballu (1885-1968), homme politique français, fils de Roger, et petit-fils de Théodore ;
 Yves Ballu (né en 1943), ingénieur et écrivain français, spécialiste de l'histoire de l'alpinisme.

Toponyme 

 la rue Ballu, dans le  ;
 la villa Ballu, dans le .

Folklore
 Le ballu tundu est une danse traditionnelle sarde.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de patronyme